Leninskoje (russisch ) ist der Name folgender Orte

in Kasachstan:
 Leninskoje (Aqmola), Dorf im Gebiet Aqmola
 Leninskoje (Aqqajyng), Dorf im Gebiet Nordkasachstan, Rajon Aqqajyng
 Leninskoje (Timirjasew), Dorf im Gebiet Nordkasachstan, Rajon Timirjasew

in Kirgisistan:
 Leninskoje (Kirgisistan), Dorf nahe Bischkek

in Russland:
 Leninskoje (Kirow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirow
 Leninskoje (Region Altai), in der Region Altai
 Leninskoje (Amur), in der Oblast Amur
 Leninskoje (Baschkortostan, Iglino, Baltika), Landgemeinde Baltika des Rajons Iglino der Republik Baschkortostan
 Leninskoje (Baschkortostan, Iglino, Kaltowka), Landgemeinde Kaltowka des Rajons Iglino der Republik Baschkortostan
 Leninskoje (Baschkortostan, Mischkino), im Rajon Mischkino der Republik Baschkortostan
 Leninskoje (Jüdische Autonome Oblast), Rajonverwaltungszentrum in der Jüdischen Autonomen Oblast
 Leninskoje (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (Pokraken, 1938–1946 Weidenau (Ostpr.), Kreis Tilsit(-Ragnit), Ostpreußen)
 Leninskoje (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Leninskoje (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Leninskoje (Nowosibirsk, Bagan), im Rajon Bagan der Oblast Nowosibirsk
 Leninskoje (Nowosibirsk), im Rajon Nowosibirsk der Oblast Nowosibirsk
 Leninskoje (Primorje, Chorol), im Rajon Chorol der Region Primorje
 Leninskoje (Primorje, Michailowka), im Rajon Michailowka der Region Primorje
 Leninskoje (Saratow), in der Oblast Saratow
 Leninskoje (Tambow), in der Oblast Tambow
 Leninskoje (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd

Leninskoje ist
der russische Name folgender Dörfer mit dem kasachischen Namen Lenin im Gebiet Qostanai (Kasachstan):
 Lenin (Saryköl), im Rajon Saryköl
 Lenin (Taran), im Rajon Taran

der ehemalige Name folgender Dörfer in Kasachstan:
 Dinmochamed Qonajew, im Gebiet Schambyl (russisch Dinmuchameda Kunajewa)
 Künschalghan, im Gebiet Aqmola (russisch Kunschalgan)
 Qasyghurt, im Gebiet Südkasachstan (russisch Kasygurt)
 Schambyl (Temir), im Gebiet Aqtöbe, Rajon Temir
 Usynköl (Qostanai), im Gebiet Qostanai (russisch Usunkol)

Siehe auch:
 Leninsk (Begriffsklärung)
 Leninske